Легін Валерій Петрович (* 1954) — український актор, народний артист України.
 Легін Іван Федорович (1889 — після 1921) — підполковник Дієвої Армії УНР.
Прізвища